Football League Championship 2014/2015 var den tjugotredje säsongen under sitt nuvarande format.

Tabell

Poängtabell

Playoff

Referenser 
 Rsssf.com

2014/2015
Fotbollssäsongen 2014/2015